Дре́на Де Ни́ро (; 3 сентября 1967, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская актриса и кинопродюсер.

Биография 
Дрена родилась 3 сентября 1967 года в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США) в семье актрисы  (род. 1945) и её первого мужа, которого Дрена никогда не видела. Родители Дрены развелись, когда она была ребёнком и после того, как в 1976 году её мать повторно вышла замуж за актёра Роберта Де Ниро, он удочерил её, дал ей свою фамилию и заменил ей биологического отца. У Де Ниро есть младший единоутробный брат — актёр Рафаэль Де Ниро (род. 1976), а также четверо младших сводных братьев и сестёр, дети отчима: близнецы Джулиан Генри Де Ниро и Аарон Кендрик Де Ниро (род. 1995) от его фактического брака с , Эллиот Де Ниро (род. 1998) и Хелен Грэйс Де Ниро (род. 2011) от его второго брака с Грэйс Хайтауэр.

Карьера 
Дрена дебютировала в кино в 1996 году, сыграв роль регистраторши № 1 в фильме «». В 2011 году Де Ниро сыграла роль официантки в фильме «Старый Новый год». Всего она сыграла в 27-ми фильмах и телесериалах.

В начале своей карьеры Дрена работала фотомоделью и диджеем. С 2009 года Дрена также продюсирует фильмы.

Личная жизнь 
В 2003 году родила сына от бывшего партнера, имя которого до сих пор неизвестно.

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания США
Киноактрисы США